R-22 – oznaczenie związku chlorodifluorometanu
R22 – droga w Rosji
Robinson R22 – śmigłowiec

Okręty:
R-22 – polski okręt ratowniczy (1955-1982)
USS R-22 (SS-99) – amerykański okręt podwodny (1919-1925)
R22 – znak taktyczny indyjskiego lotniskowca INS Viraat
R22 – znak taktyczny brytyjskiego niszczyciela HMS Ursa